Pacora peut faire référence à:
 Pácora, une municipalité du département de Caldas en Colombie. 
 Pacora, corregimiento du Panama